Soma puede significar:

En biología:
 Soma: planta psicotrópica de India.
 Soma: el cuerpo de una neurona.
 Soma: totalidad de la materia corporal de un organismo vivo, excepto los gametos.
 Soma: un tipo de harina gruesa, y el pan hecho con esa harina.

En geografía:
 Sōma: localidad extinta ubicada en el distrito de Nakatsugaru, al sur de la Prefectura de Aomori, Japón.
 Sōma: ciudad ubicada en la Prefectura de Fukushima, Japón.
 Sōma: distrito ubicado en la prefectura del inciso anterior.
 Soma: localidad de Gambia.
 Soma: localidad y distrito de la Provincia de Manisa, en la región del Egeo de Turquía.

En historia:
 Soma, el sepulcro de Alejandro Magno situado probablemente en la ciudad de Alejandría.
 SOMA: Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, integrado en la UGT.
 Sindicato Obrero Mina Aguilar, situado en Salta, Argentina.
En mitología:
 Soma, identificado con el dios Chandra, el dios de la Luna en la mitología hindú. En su honor los sacerdotes bráhmanas tomaban jugo de soma.

En música:
Soma: cuarto disco de la banda Alemana My Sleeping Karma (2012).
 Soma: banda de thrash metal integrada por cuatro mujeres de Durango, México.
Soma»: canción de la banda The Smashing Pumpkins, que aparece en el disco Siamese Dream.
Soma: canción del Dj Deadmau5, que aparece en el disco Lack of a better name.
Soma: canción de la banda The Strokes, aparece en el disco Is This It.
Soma: canción de la banda Los Natas, aparece en los discos Delmar, Munchen Sessions y Solodolor.
 Soma (Oriol Prieto Sánchez, 1977–), productor discográfico barcelonés.
 Soma: banda progresiva chilena.
 Soma : Banda de psicodelia pesada y desert rock de Neuquén, Argentina.
 Soma : Canción del grupo La Specie (Perú). Está en la primera producción: "3volucion"

En tecnología:
 SOMA (Service-Oriented Modeling and Architecture): Modelado de arquitectura orientada a servicios (2004), en informática.
 Soma: software de audio.
 Soma: software para gestión del mantenimiento, operaciones e inventario de aeronaves.

Miscelánea:
 Soma: droga fantástica consumida por los personajes de la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
SOMA: videojuego creado por la compañía Frictional Games.
 Soma: graffitero mexicano; seudónimo inspirado en la droga de Un mundo feliz.
 Soma: cortometraje.
 Argento Soma: serie de animación japonesa..
 Soma: protagonista del videojuego Castlevania: Dawn of Sorrow y Castlevania: Aria of Sorrow.
 Soma o souma: ropaje de los titanes del cómic japonés Saint Seiya Episodio G.
 Sōma de León Menor, personaje del cómic japonés Saint Seiya Ω.
 Somaterapia, métodos de ejercicios corporales y mentales creados en Brasil por Roberto Freire.
 Soma: marca registrada de productos de los Laboratorios Chemycal's Soma (Venezuela).
 Soma: energía espiritual en el manga y anime Shadow Skill.
 Soma: alimento en el manga y anime Seikon no Qwaser.
 Cubo Soma: rompecabezas geométrico inventado por Piet Hein en 1933.
 Soma: objeto de la saga de videojuegos Shin Megami Tensei: Persona.
 Soma Drops: objeto de la saga de videojuegos Final Fantasy (franquicia)
 Soma, Yukihira: protagonista y del anime y manga Shokugeki no Sōma.
 Soma, Asman Kadar: personaje secundario de origen Hindú procedente del anime y manga Kuroshitsuji.